Бикнел има више значења:
 Бикнел (Јута)
 Бикнел (Индијана)